NGC 2949 est une lointaine paire de galaxies lenticulaires située dans la constellation du Lion. NGC 2949 a été découverte par l'astronome allemand Albert Marth en 1786. 

Cette paire de galaxies est aussi désignée sous la cote PGC 27579 dans le « Catalogue of Principal Galaxies ». Dans le RNGC (Revised New General Catalogue) de Sulentic and Tifft, NGC 2949 est associé à PGC 27573, ce qui est une erreur selon le professeur Seligman. On retrouve cette mauvaise identification sur la base de données Simbad, ainsi que sur Wikisky et sur le programme Aladin, mais pas sur les autres sources consultées. NGC 2949 est constitué des galaxies PGC 1516936 et PGC 5067067. On peut consulter les données de cette dernière sur HyperLeda avec le nom NPM1G+17.0270.

La base de données NASA/IPAC désigne la galaxie PGC 1516936 comme NGC 2949 NED01 ( et ) et la galaxie à l'est PGC 5067067 comme NGC 2949 NED02 ( et ). 

Dans l'encadré à gauche les données concernant NGC 2949 NED01 apparaissent en premier et, sauf indication contraire, elles proviennent de la base de données NASA/IPAC. 
 
NGC 2949 NED 01 est une vaste galaxie et sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . La vitesse de NGC 2949 NED02 par rapport au fond diffus est de  ce qui correspond à une distance de Hubble de . La distance entre ces deux galaxies pourrait donc être de l'ordre de 6 Mpc, soit de l'ordre de 20 millions d'années-lumière. Il est donc possible que ce ne soit pas une paire en interaction. Mais, avec l'incertitude sur ces valeurs, il se pourrait aussi qu'elles soient assez rapprochées pour être en interaction gravitationnelle.  

La base de données HyperLeda présentent également des valeurs pour les vitesses radiales de ces deux galaxies. La moyenne et l'écart type de la vitesse radiale d'un échantillon de 5 mesures pour la plus grosse galaxie de la paire (PGC 1516936) 14579 ± 49 km/s. Pour PGC 5067067, il n'y a que deux mesures toutes deux égales à 14145 km/s. Ces valeurs sont semblables à celles données par la base de données NASA/IPAC

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 2949 sur le site du professeur C. Seligman

2949
Constellation du Lion
Galaxie lenticulaire
Objet céleste découvert en 1786
Objet céleste découvert par Albert Marth